Nigéria városainak listája népesség szerint

Hivatkozások

Megjegyzés 

 
Települések listái országok szerint